A Rejtélyek az Alpokban (eredeti cím: Watzmann ermittelt) 2019-től vetített német krimisorozat.

A producerei Boris Ausserer, Bettina Ricklefs és Oliver Schündler. A főszerepekben Andreas Giebel, Peter Marton, Ines Lutz, Barbara Weinzierl, Kathrin von Steinburg, Leonie Brill és Nepo Fitz láthatók. A sorozat gyártója a Lucky Bird Pictures, forgalmazója az ARD.

Németországban 2019. május 8-tól volt látható a Das Erste-n. Magyarországon 2021. július 5-én mutatta a TV2.

Cselekmény 
A sorozat Benedikt Beissl főfelügyelőről szól, aki Berchtesgadenben él feleségével és három lányával. Kap egy új kollégát, Jerry Paulsent, aki Hamburgból költözött a városba. A két rendőr véleménye  sokszor különbözik, ez pedig néha nézeteltérést eredményez.

Szereplők

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

Gyártás 
Az első évadot 2018. július 17. és 2018 október 12. között forgatták Münchenben és Berchtesgadenben. Első évadot 2019. május 8. és 2019. június 26. között sugározták. A második évadot 2019. augusztus 6. és 2019. október 29. között forgatták. A második évad 2021. február 3. és 2021. május 5. között sugározták. 2021 júniusában megkezdődött a harmadik évad forgatása.

Jegyzetek

További információk 

2019-ben bemutatott német televíziós sorozatok
Bűnügyi televíziós sorozatok